Тетла има више значења:

 Тетла (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тетла (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тетла (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тетла, Истакаватитла (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику